Stati Uniti d'America
Genesee – fiume
Genesee – località della Contea di Plumas, California
Genesee – census-designated place della Contea di Jefferson, Colorado
Genesee – città della Contea di Latah, Idaho
Genesee – charter township della Contea di Genesee, Michigan
Genesee – città della Contea di Allegany, New York
Genesee – township della Contea di Potter, Pennsylvania
Genesee – città della Contea di Waukesha, Wisconsin